Die Lakeside World Professional Darts Championship 2017 war die 40. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft, die vom 7. bis zum 15. Januar 2017 im Lakeside Country Club in Frimley Green (England) ausgetragen wurde. Es wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet.

Der Vorjahressieger des Herrenturniers, Scott Waites, scheiterte im Viertelfinale gegen Danny Noppert. Im Finale schlug Glen Durrant Noppert mit 7:3 und errang so seinen ersten Weltmeistertitel.

Bei den Damen schied die Titelverteidigerin Trina Gulliver im Viertelfinale gegen Aileen de Graaf aus. Im Finale setzte sich Lisa Ashton mit 3:0 gegen Corinne Hammond durch. Nach ihren Siegen in den Jahren 2014 und 2015 sicherte sich Ashton damit bereits ihren dritten Weltmeistertitel.

Männer

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 40 Spieler teil. Darunter waren die 26 bestplatzierten Spieler des BDO Invitation Table, von denen die besten 16 Spieler gesetzt waren. Das weitere Teilnehmerfeld setzte sich aus dem Finalisten der BDO World Darts Championship 2016, Jeff Smith, neun regionalen Qualifikanten der WDF und den vier Siegern eines Qualifikationsturniers zur Weltmeisterschaft zusammen. 16 dieser Spieler starteten in einer Vorrunde. Die übrigen 24 Spieler stiegen in der 1. Runde in das Turnier ein.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die Vorrunde und die erste Runde des Turniers fanden vom 7. bis zum 10. Januar 2017 statt und wurden im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, das am 11. und 12. Januar 2017 im Best-of-7-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde am 13. Januar das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele fanden am 14. Januar 2017 statt und wurden im Best-of-11-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 15. Januar 2017 im Best-of-13-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

BDO Invitation Table
  Tony O’Shea
  Ross Montgomery
  Wouter Vaes
  Nick Kenny
  Pip Blackwell
  James Hurrell
  Conan Whitehead
  Martin Atkins (Dartspieler, 1965)Martin Atkins
  Dennis Harbour
  Jimmy Hendriks

Vorjahresfinalist
  Jeff Smith

WDF Regionale Qualifikanten
  Seigo Asada
  Raymond Smith
  Dennis Nilsson
  Ryan Joyce
  David Cameron
  Krzysztof Ratajski
  Craig Caldwell
  Tom Sawyer
  Roger Janssen

Sieger des Qualifikationsturniers
  Paul Hogan
  Willem Mandigers
  Mark McGrath
  Davy Van Baelen

Ergebnisse

Vorrunde

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Halbfinale und Finale

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spielerinnen teil. Die acht bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von sechs weiteren Spielerinnen ergänzt, die sich über andere Wege qualifiziert hatten.

Diese 14 Spielerinnen wurden durch die zwei Siegerinnen eines Qualifikationsturniers zur Weltmeisterschaft komplettiert. Die acht gesetzten Spielerinnen trafen in der 1. Runde auf die acht ungesetzten Spielerinnen.

Das im Best-of-5-Sets-Modus ausgetragene Finale der Frauen fand am 14. Januar 2017 statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

BDO Invitation Table
  Sharon Prins
  Rhian Griffiths
  Anca Zijlstra
  Rachel Brooks
  Casey Gallagher
  Claire Brookin

Sieger des Qualifikationsturniers
  Olive Byamukama
  Patricia Farrell

Ergebnisse

Medien 
Die Veranstaltung wurde nicht im deutschsprachigen Fernsehen übertragen. Die britischen Sender Channel 4 (Nachmittags-Sessions, Free TV) und BT Sport (Abend-Sessions, Pay TV) produzierten die Liveübertragungen, die außerhalb des Vereinigten Königreichs und außerhalb von Irland über den Youtube Channel der BDO mit englischem Kommentar frei empfangbar waren.

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2017
Dartwettbewerb in Frimley Green